Füchslein (Diminutiv von Fuchs) steht für:
 deutsche Übersetzung von Vulpecula (lat.), Sternbild, siehe Fuchs (Sternbild)
 deutsche Übersetzung von La Zorrita (span.), Spitzname, siehe José Luis Suárez, mexikanischer Fußballspieler
 Das schlaue Füchslein, tschechische Oper
 Das schlaue Füchslein (Film), deutsche Studioaufzeichnung der tschechischen Oper

Siehe auch:
 Füchslin
 Füchschen